Unbreakable – album zespołu Scorpions z 2004 roku
 Unbreakable – album zespołu Backstreet Boys z 2007 roku
 Unbreakable - The Greatest Hits Vol. 1 – składanka zespołu Westlife z 2002 roku
 Unbreakable – singel Michaela Jacksona z 2002 roku
 Unbreakable – singel Westlife z 2002 roku
 Unbreakable – film z roku 2000
 Unbreakable – utwór muzyczny Sinplus z 2011 roku

unbreakable oznacza też niezniszczalny